Az FC Wacker Innsbruck osztrák labdarúgóklub. A klub 2002 júniusában alakult. Hazai mérkőzéseit a Tivoli Neuban játssza. A klub utódja az FC Tirol Innsbruck csapatának, amely csődbe ment 2002-ben. Ugyanakkor jogilag a Wacker Tirol egy különálló és önálló klub, és így nem tarthat FC Wacker Innsbruck igényt az előde által szerzett címekre. A klub jogelődje 2 alkalommal (1975, 1976) megnyerte a Közép-európai kupát.

Játékosok

Jelenlegi keret 
2019. március 17-i állapot szerint.

Szezonok 
{| class="wikitable" width="800px"
|-
! style="background:#ABCDEF;" | Szezon
! style="background:#ABCDEF;" | Bajnokság
! style="background:#ABCDEF;" | Helyezés
! style="background:#ABCDEF;" | Gy
! style="background:#ABCDEF;" | D
! style="background:#ABCDEF;" | V
! style="background:#ABCDEF;" | LG
! style="background:#ABCDEF;" | KG
! style="background:#ABCDEF;" | pontok
! style="background:#ABCDEF;" | Megjegyzés
|- align="center" style="background:#ccffcc;"
|2002/03||Fußball-Regionalliga (III)||1||26||2||2||101||17||80||Szövetség WSG Wattens
|- align="center" style="background:#ccffcc;"
|2003/04||Erste Liga (II) ||1||22||6||8||65||44||72||
|- align="center"
|2004/05||Bundesliga (I)||6||11||11||14||48||48||44||
|- align="center"
|2005/06||Bundesliga||9||10||12||14||44||55||42||
|- align="center"
|2006/07||Bundesliga||9||8||10||18||40||64||34||elkerülték a kiesést mert csődbe ment a GAK|- align="center" style="background:#ffcccc;"
|2007/08||Bundesliga||10||6||11||19||32||63||29||
|- align="center"
|2008/09||Erste Liga (II)||2||18||8||7||65||44||62||
|- align="center" style="background:#ccffcc;"
|2009/10||Erste Liga||1||21||6||6||67||26||69||
|- align="center"
|2010/11||Bundesliga (I)|| 6 || 13 || 11 || 12 || 43 || 42 || 50 ||
|- align="center"
|2011/12||Bundesliga|| 7 || 10 || 15 || 11 || 36 || 45 || 45 ||
|- align="center"
|2012/13||Bundesliga|| 8 || 11 || 3 || 22 || 41 || 75 || 36 ||
|- align="center" style="background:#ffcccc;"
|2013/14||Bundesliga||10||5||14||17||42||70||29||
|-
|- align="center"
|2014/15||Erste Liga (II)||6||11||10||15||32||43||43||
|-
|- align="center"
|2015/16||Erste Liga||3||17||8||11||61||47||59||
|-
|- align="center"
|2016/17||Erste Liga||4||15||9||12||58||53||54||
|-
|- align="center" style="background:#ccffcc;"
|2017/18||Erste Liga||1||21||8||7||60||31||71||
|-
|- align="center" style="background:#ffcccc;"
|2018/19||Bundesliga (I)|| 6 || 8 || 5 || 19 || 32 || 51 || 20 ||
|- align="center"
| colspan="12" align="center" | Zöld színnel jelölve azok a szezonok, melyek végén egy osztállyal feljebb jutott, pirossal jelölve, melyekben kiesett.|}

 Korábbi vezetőedzők 
  Michael Streiter (2002. június 1. – 2003. június 30.)
  Helmut Kraft (2003. június 1. – 2004. november 9.)
  Stanislav Cherchesov (2004. november 10. – 2006. május 31.)
  František Straka (2006. június 1. – 2007. április 19.)
  Klaus Vogler (megbízott) (2007. április 20. – 2007. június 30.)
  Lars Søndergaard (2007. június 1. – 2007. október 22.)
  Helmut Kraft (2007. október 22. – 2008. április 30.)
  Walter Kogler (2008. június 1. – 2012. október 10.)
  Werner Löberbauer (megbízott) (2012. október 10. – 2012. október 16.)
  Roland Kirchler (2012. október 16. – 2013. december 16.)
  Florian Klausner (megbízott) (2013. december 16. – 2013. december 18.)
  Michael Streiter (2013. december 27. – 2014. október 22.)
  Florian Klausner (megbízott) (2014. október 22. – 2014. november 25.)
  Klaus Schmidt (2014. november 25. – 2016. május 21.)
  Andreas Schrott (megbízott)'' (2016. május 21. – 2016. június 26.)
  Maurizio Jacobacci (2016. június 27. – 2016. szeptember 21.)
  Thomas Grumser (2016. szeptember 21. – 2017. január 5.)
  Karl Daxbacher (2017. január 5. – 2019. március 5.)
  Thomas Grumser (2019. március 5. – 2020. július 31.)
  Daniel Bierofka (2020. január 8. - 2021. október 7.)
  Masaki Morass (2021. október 8. - 2022. január 28.)
  Michael Oenning (2022. január 28. - )

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
 Hivatalos weboldal

Osztrák labdarúgócsapatok
2002-ben alapított labdarúgócsapatok